Marchastel - két község elnevezése Franciaországban:
 Marchastel (Cantal)
 Marchastel (Lozère)